{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          30.578151,
          50.512495
        ]
      }
    }
  ]
}Вулиця Анатоліївська- вулиця в Києві. Пролягає від Радосинської до вулиці Єдності. Приєднується Кучанський провулок. Вулиця виникла на початку 2010-х. Сучасна назва з 2011 року